

Prénom 
 Hugonin de Navarre, sculpteur français du .

Patronyme 
 Flavien Hugonin (1823-1898), évêque français.